Krampe har tre betydninger
 Krampe (biologi) – en ufrivillig sammentrækning af en muskel på grund af iltmangel, forgiftning eller sygdom
 Krampe (neuromedicin) Epilepsi
 Krampe (mekanik) – fastgøringsemne i form af et parallelbøjet stykke tråd med tilspidsede ender